Allen Stream ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Allen Stream (Androscoggin River), Fluss im Androscoggin County in Maine
 Allen Stream (Crawford Lake), Fluss im Washington County in Maine
 Allen Stream (Penobscot River), Fluss im Penobscot County in Maine